Dürninger steht für

 Abraham Dürninger (* 1706), deutscher Unternehmer
 Abraham Dürninger (Unternehmen), sächsische Textildruckerei
 Dürninger (Zigarrenhandlung), Deutschlands älteste Zigarrenhandlung